Василий II може да се отнася за:
 Василий II Българоубиец, византийски император
 Василий II Каматир, вселенски патриарх от 12 век
 Василий II, български патриарх от 13 век
 Василий II, велик княз на Московското княжество